One Day Remains ist eine Rockband aus der Schweiz. Sie erreichte durch Siege an verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben und durch mehrere Veröffentlichungen Bekanntheit.

Geschichte 
Die beiden Musikstudenten Claudio Rodriguez (Gitarre) und Samuel Berger (Schlagzeug) gründeten im Jahr 2008 eine namenlose Band. Erst ein Jahr später war die offizielle Geburtsstunde von One Day Remains, als Pedro Rodrigues (Sänger) durch ein Internetinserat gefunden wurde und der Band beitrat.

Im Jahr 2015, kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums, trennte sich Samuel Berger auf Grund unterschiedlicher Zukunftsvorstellungen von der Band. Zur gleichen Zeit entschied sich die befreundete Schweizer Band namens When They Wake für eine Kreativpause. Dadurch sprang kurzfristig Silvan Stirnimann (aktuelle Besetzung, Schlagzeug) für die Plattentaufe des Albums Life Is Living ein. Hieraus entstand ein dauerhafter Beitritt.

Bedeutung des Bandnamens 
Der Name One Day Remains bezieht sich auf das geflügelte Wort Carpe diem als Leben, als könnte jeder Tag der letzte sein.

Diskografie

Alben 
 2016: Life Is Living

Singles 
 2013: High Stakes
 2015: Millionaire
 2016: Cloud 9
 2016: I Try
 2017: Perfect (Solo-Single)

Label 
Seit Dezember 2015 steht die Band bei Ambulance Recordings unter Vertrag.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

Rockband
Schweizerische Band